9. udgave af holdtidskørslen Open de Suède Vårgårda og 11. udgave af landevejsløbet Open de Suède Vårgårda fandt sted den 19. og 21. august 2016. Løbene var fjortende og femtende arrangement på UCI Women's World Tour-kalenderen 2016.

Linjeløb

Hold

Resultater

Holdtidskørsel

Hold

Resultater

Eksterne henvisninger 

2016
Cykelløb i 2016